Indexmenge bezeichnet:

Indexmenge (Mathematik), eine beliebige (mathematische) Menge zum Indizieren anderer mathematischer Objekte
Indexmenge (Berechenbarkeitstheorie), speziell in der theoretischen Informatik eine Menge von Indizes von Funktionen einer bestimmten Klasse